Just Be: Remixed – remix album, holenderskiego producenta muzycznego – DJ-a Tiësto, wydany w 2006 roku, jako remiksy utworów z albumu Just Be. Album zawiera takie mixy utworów jak Adagio for Strings oraz UR/A Tear in the Open.

Lista utworów

Just Be: Remixed Disc 1

Just Be: Remixed Disc 2

Linki zewnętrzne 
 Okładka
Strona albumu na allmusic.com

Remix albumy
Albumy muzyczne wydane w roku 2005